Олбани може да се отнася за някое от следните понятия.

 Олбани – река в Канада, провинция Онтарио

Градове в САЩ 
 Олбани (Джорджия)
 Олбани (Калифорния)
 Олбани (Ню Йорк)
 Олбани (Орегон)

Окръзи в САЩ 
 Олбани (окръг, Ню Йорк)
 Олбани (окръг, Уайоминг)